Strümpell ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Strümpell (1853–1925), deutscher Internist
 Henning Strümpell (1912–2003), deutscher Offizier
 Hermann Strümpell jun. (um 1840/50–1904), Bildhauer Braunschweig
 Kurt Strümpell (1872–1947), Kolonialoffizier in Kamerun, Ethnologe
 Ludwig von Strümpell (1812–1899), deutscher Philosoph und Pädagoge
 Theodor Julius Heinrich Strümpell (* 1818; † 1890), Hofbildhauer Braunschweig

Siehe auch:
 Strümpell-Zeichen
 Strümpel